Маргарет Корт була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс з рахунком 6–2, 2–6, 6–1. Для Корт це була четверта поспіль перемога на Відкритому чемпіонаті США, п'ята підряд перемога на турнірах Великого шолома і двадцята загалом. Утримуючи всі чотири титули Великого шолома одночасно, Корт стала першою серед жінок за часів Відкритої ери, яка виконала календарний Великий шолом.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1970 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1970 у жіночому тенісі
1970 в американському спорті